Personne
 Sainte Catherine d'Alexandrie est un des noms courants de la sainte chrétienne Catherine d'Alexandrie
Œuvres artistiques
Plusieurs titres d'œuvres artistiques portent le nom de la sainte, dont notamment :
 Sainte Catherine d'Alexandrie, tableau de Raphaël (1507) ;
 Sainte Catherine d'Alexandrie, tableau du Caravage (1598) ;
 Sainte Catherine d'Alexandrie, tableau de Cima da Conegliano (1502).

Voir aussi